Владимир Измайлов:
 Измайлов, Владимир Васильевич (1773—1830) — русский писатель и журналист, цензор.
 Измайлов, Владимир Васильевич (род. 1949) — советский и российский машиностроитель, триботехник, доктор технических наук, профессор ТГТУ.
 Измайлов, Владимир Константинович (1870—1942) — беллетрист, фельетонист, драматург.